Christina Gyllenstierna – nobile svedese
 Johan Gyllenstierna – politico svedese
 Maria Gustava Gyllenstierna – poetessa, traduttrice e letterata svedese